Lano – comune francese nel dipartimento dell'Alta Corsica
 Lano – località di Colle di Val d'Elsa
 Lano da Siena – personaggio nel XIII canto dell'Inferno di Dante Alighieri
 Lano Hill – giocatore di football americano